Пло́ща Ро́зи Люксембу́рг — назва площ у деяких населених пунктах України та інших країн.

Площа Рози Люксембург — площа у місті Луганськ.

 Площа Рози Люксембург — колишня назва Соборного майдану в місті Житомир.
 Площа Рози Люксембург — колишня назва площі Віри Холодної в місті Одеса.
 Площа Рози Люксембург — колишня назва Павлівського майдану у місті Харків.

Площа Рози Люксембург — площа у місті Берлін.

Див. також 
 Рози Люксембург — назви населених пунктів.
 Вулиця Рози Люксембург

Площі